Oldenburg est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Henry Oldenburg (v.1618-1677), diplomate et homme de science d'origine allemande ;
 Claes Oldenburg (1929-2022), artiste new-yorkais d'origine suédoise ;
 Friedrich Otto von Oldenburg (1827-1877), général de l'Armée impériale russe ;
 Johan Oldenburg (1797-1861), architecte suédois et finlandais ;
 Sergueï Fiodorovitch Oldenburg (1863-1934), orientaliste russe d'ascendance allemande, fils du précédent ;
 Sergueï Sergueïevitch Oldenburg (1888-1940), journaliste historien russe, fils du précédent ;
 Zoé Oldenbourg (1916-2002), romancière française, fille du précédent ;
 Horst Oldenburg (1939-), coureur cycliste allemand ;

Toponyme 

 Oldenburg in Holstein, nom allemand de la ville allemande de Oldenbourg en Holstein située dans le Land de Schleswig-Holstein.
 Oldenburg, ville de l'État de l'Indiana aux États-Unis.
 Ödenburg, nom allemand de Sopron, en Hongrie ;

Clubs sportifs 
  VfL Oldenburg, club de handball allemand ;
 VfB Oldenburg, club de football allemand ;
 EWE Baskets Oldenburg, club de basketball allemand.

Divers 
 Oldenburg, navire mouilleur de mines allemand ;
 Duchesse d'Oldenburg et Geheimrat Doktor Oldenburg, variétés de pommes.

Voir aussi 
 

Patronyme germanique